Haploskupina E může znamenat:

Haploskupina E (Y-DNA) – jedna z haploskupin chromozómu Y lidské DNA
Haploskupina E (mtDNA) – jedna z haploskupin lidské mitochondriální DNA